Ел Пинзан има више значења:

 Ел Пинзан (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пинзан (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пинзан (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пинзан (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пинзан (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинзан (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику